DSN steht für:
 Dataset-Name, die Abkürzung für die Bezeichnung eines Datensatz-Namens im Großrechnerbereich
 Data Source Name, Verbindungsinformationen für den Zugriff auf ODBC-Datenbanken
 Deep Space Network, Antennennetzwerk der NASA zur Kommunikation mit Raumsonden und Satelliten
 Defense Switched Network, ein Kommunikationsnetz des US-amerikanischen Militärs
 Delivery Status Notification, eine Empfangsbestätigung, die ein Mailserver (auf Anfrage) erstellen kann
 Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind, eine Hausrindrasse
 Digitaler Service-Nachweis, ein elektronisches Kraftfahrzeug-Scheckheft zum Wartungsnachweis
 Star Trek: Deep Space Nine, die dritte Star-Trek-Fernsehserie
 Ordos Ejin Horo Airport (IATA-Code), Flughafen von Ordos (Stadt), Innere Mongolei
 Klasse von Drohnen zur U-Boot-Abwehr, siehe Gyrodyne QH-50
 Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, österreichische Gefahrenabwehrbehörde und Nachrichtendienst

dsn steht für:
 Dusner (Sprache) (ISO-639-3-Code), gefährdete malayo-polynesische Sprache in der Ortschaft Dusner, Papua (Provinz)

Siehe auch:

DSN